Die IBSF-Snookerweltmeisterschaft 1997 war die 24. Auflage der Amateur-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand vom 15. bis 29. November 1997 im Zimbabwe International Trade Fair in Bulawayo (Simbabwe) statt.

Weltmeister wurde Marco Fu aus Hongkong, der zwei Monate zuvor bereits U21-Weltmeister geworden war. Im Finale besiegte er Titelverteidiger Stuart Bingham aus England mit 11:10.

Finalrunde

Century-Breaks

Weblinks 
 IBSF-Snookerweltmeisterschaft 1997 bei CueTracker

Einzelnachweise 

1997
Snookerveranstaltung 1997
Billardturnier in Simbabwe
Sportveranstaltung in Bulawayo